Mecz o Superpuchar Europy UEFA 2018 został rozegrany 15 sierpnia 2018 roku na A. Le Coq Arena w Tallinnie pomiędzy Realem Madryt (zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2017/18) oraz Atlético Madryt (triumfatorem Ligi Europy UEFA 2017/18).

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2017/2018)
 Liga Europy UEFA (2017/2018)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 uefa.com

2018 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2018 w Estonii
Piłka nożna w Estonii
Sport w Tallinnie